SO3  steht für

 SO3, die chemische Verbindung Schwefeltrioxid 
 SO32−, das Sulfition
 das dritte Direktorat der Specialist Operations der Londoner Polizei (Directorate of Forensic Services)  
 SO(3), die Gruppe der Drehungen auf dem dreidimensionalen Raum, d. h. die spezielle orthogonale Gruppe in 3 Dimensionen